Selja ist der Name verschiedener Orte:

 Selja (Insel), Insel in der Gemeinde Stad, Norwegen
 Selja (Hiiumaa), Dorf in der Gemeinde Hiiumaa, Kreis Hiiu, Estland
 Selja (Kehtna), Dorf in der Gemeinde Kehtna, Kreis Rapla, Estland
 Selja (Lääneranna), Dorf in der Gemeinde Lääneranna, Kreis Pärnu, Estland
 Selja (Saaremaa), Dorf in der Gemeinde Saaremaa, Kreis Saare, Estland
 Selja (Schweden), Dorf in Mora, Schweden
 Selja (Tori), Dorf in der Gemeinde Tori, Kreis Pärnu, Estland
 Selja (Viru-Nigula), Dorf in der Gemeinde Viru-Nigula, Kreis Lääne-Viru, Estland
 Emmaste-Selja, bis 2017 Selja, Dorf in der Gemeinde Hiiumaa, Kreis Hiiu, Estland

außerdem 
 Selja, eine Schlucht im Westen Tunesien, im Norden der Stadt Métlaoui